Cramond peut désigner :
 l’île de Cramond en Écosse ;
 Cramond, un faubourg d’Édimbourg ;
 Cramond Kirk, une église qui s'y trouve.